le centralisme est une forme d'organisation d'un état
 le centralisme démocratique est l'organisation traditionnelle des partis communistes et de certains syndicats